Lockende Tiefe ist der deutsche Name zweier Filme nach einer Romanvorlage (Tiefe blaue See, 1952) von Terence Rattigan:
 Lockende Tiefe (1955), britischer Kinofilm von Anatole Litvak
 Lockende Tiefe (1962), deutscher Fernsehfilm von Raoul Wolfgang Schnell